Kohlenberger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Kohlenberger (* 1942), deutscher Philosoph, Übersetzer, Redakteur und Universitätsdozent
 Judith Kohlenberger (* 1986), österreichische Kulturwissenschaftlerin